

Personnalités 

 Benoît Garnot (né en 1951), historien français ;
 Jean Sainte Fare Garnot (1908-1963), égyptologue français. 
 Prosper Garnot (1794-1838), médecin et naturaliste français.